Daniel Alfredson (1959-), réalisateur suédois ;
 Hans Alfredson (1931-2017), acteur, réalisateur et humoriste suédois ;
 Tomas Alfredson (1965-), réalisateur suédois.